

Toponyme 
Werder peut désigner :
 En Allemagne :
 Werder (Havel), une ville allemande de l'arrondissement de Potsdam-Mittelmark à Brandebourg ;
 Werder, une municipalité allemande située dans le land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et l'Arrondissement du Plateau des lacs mecklembourgeois.
 Werder, une municipalité allemande située dans le land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et l'arrondissement de Ludwigslust-Parchim.
 Werder, partie de la commune de Märkisch Linden, en Brandebourg.
 En Éthiopie :
 Werder, une ville d'Éthiopie située dans la zone Werder dans la région Somali ;
 Werder, une des neuf zones de la région Somali ;
 Werder, un des 47 woredas de la région Somali.

Patronyme 

 August von Werder (1808-1888), général prussien ;
 Bernhard von Werder (1823-1907), général prussien ;
 Felix Werder (1922-2012), compositeur australien.
 Franz Karl von Werder (1788-1869), général prussien 

Homonymie de toponyme